Нонаспе (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон-Каспе. Население — 1061 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы